Rudolf Hatschek ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Hatschek (Mediziner, 1865) (1865–1921), österreichischer Neurologe und Kurarzt
 Rudolf Hatschek (Mediziner, 1874) (1874–1939), österreichischer Arzt
 Rudolf Alexander Hatschek (* 1918), österreichischer Ingenieur und Erfinder